Alue Leuhob (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië
Alue Leuhob (Woyla Barat), een plaats in Indonesië
Alue Leuhob (Cot Girek), een plaats in Indonesië